Swan Lake (englisch für „Schwanensee“) steht für:

 Swan Lake (Band), kanadische Band
 Swan Lake (Manitoba), See in Kanada
 Swan Lake: Moving Image & Music Awards, weltweiter Kurzfilmpreis (SL:MIMA)
 englisch für Schwanensee, Ballett zur Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski (um 1877)

Siehe auch:
 Swan Mere, See in der Region Southland, Neuseeland
 Swan Lagoon (Lake Ōhau), See in der Region Canterbury, Neuseeland
 Swan Lake Township (Begriffsklärung)